Василий Химич:
 Химич, Василий Петрович (1930—?) — тракторист, целинник, Герой Социалистического Труда (1971). 
 Химич, Василий Сидорович (1907—1951) — телефонист роты связи, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.